Мари́я Ка́рпова:
 Карпова, Мария Петровна (1914—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Карпова, Мария Сергеевна (1977—2010) — российский психолог.